Конкурс песни Евровидение 1999 стал 44-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 29 мая 1999 года в городе Иерусалим (Израиль) на сцене Дворца собраний «Биньяней Хаума».

Таким образом, это было второе Евровидение, которое территориально проводилось не на территории Европы. Первое было в 1979 году.

Произошли изменения, касающиеся языка исполнения, в соответствии с которыми теперь каждый участник был волен сам избирать язык песни. Кроме того, организатор больше не был обязан использовать живое оркестровое сопровождение.

Число участников было сокращено до 23. Недостаточный средний балл заставил Финляндию, Грецию, Македонию, Венгрию, Румынию, Словакию и Швейцарию взять годовой перерыв, и их заменили прошлогодние пассивные участники Босния и Герцеговина, Дания, Исландия, Австрия и Литва. Однако 15 ноября 1998 года стало известно, что Латвия решила не участвовать в конкурсе. Её должна была заменить Венгрия как очередная страна из списка пассивных участников с наибольшим количеством очков, но она также отклонила предложение ЕВС. В итоге участницей конкурса стала Португалия. Также было принято решение о том, что с 2000 года Франция, Германия, Испания и Великобритания будут автоматически иметь возможность принимать участие в конкурсе, независимо от их пятилетней средней оценки.

Новые шаги были предприняты для улучшения проведения финала конкурса. Во-первых, ЕВС решил провести собрание глав делегаций в Иерусалиме за два месяца до проведения конкурса. Во-вторых, интернет-сайт Конкурса песни Евровидение был обновлён и снабжён такой услугой, как просмотр видеоклипов будущих участников конкурса. В-третьих, ЕВС выпустил на компакт-диске сборник песен-участников конкурса 1999 со всеми заявками с конкурса, кроме заявок Кипра, Нидерландов, Польши и Великобритании, которые не были включены в сборник из-за проблем с авторскими правами вышеупомянутых заявок. Сборы от альбома пошли в пользу косовских беженцев.

Гран-При был присуждён Швеции, с песней «Take me to your heaven», исполненной Шарлоттой Нильсон. Хорватия была лишена трети набранных очков при расчёте средней пятилетней оценки (хотя для определения итогового места на данном конкурсе результат учитывался полностью) по причине того, что её участнику подпевал мужской хор, который не появился на сцене, а был лишь воспроизведён в записи.

Вернувшиеся исполнители 
 : Дорис Драгович (11 место Евровидение 1986)
 : Дарья Швайгер (7 место Евровидения 1995)

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1999 год в музыке